Джон Логан Дженкинс (; родился 6 марта 1991 года в Хендерсонвилле, Теннесси) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Джи-Лига НБА Игнайт».

Студенческая карьера 
Дженкинс трижды выходил с Вандербильтом в финальный турнир NCAA. Джон дважды (на втором и третьем курсе) был самым результативным игроком в конференции SEC, набирая 19.5 и 19.9 очков за игру соответственно.

Профессиональная карьера 
Дженкинс был выбран под общим 23-м номером на драфте НБА 2012 года «Атлантой Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Ссылки 
 профиль в колледже Вандербильт

Баскетболисты США
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки БК «Бильбао»